Ву́лиця Саксага́нського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Боярка Київської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в смт Братське Миколаївської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Брянка Луганської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в смт Високий Харківської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в смт Глеваха Київської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Горлівка Донецької області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Дружківка Донецької області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Дубно Рівненської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Жашків Черкаської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Звягель Житомирської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Золотоноша Черкаської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в смт Іванків Київської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Кагарлик Київської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Калуш Івано-Франківської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Кам'янське Дніпропетровської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Ковель Волинської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Костопіль Рівненської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Кременчук Полтавської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Острог Рівненської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Перевальськ Луганської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Пирятин Полтавської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Прилуки Чернігівської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Сарни Рівненської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Сміла Черкаської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Стрий Львівської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Тальне Черкаської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Ужгород.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Умань Черкаської області.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Чернівці.
 Вулиця Саксаганського — вулиця в місті Чернігів.

Провулок Саксаганського, провулок Панаса Саксаганського — назва топоніму в населених пунктах України.
 Провулок Панаса Саксаганського — провулок в Житомирі.

Вулиці, названі на честь людей